Sośnik:
 Sośnik – wzniesienie w Masywie Śnieżnika
 Sośnik – szczyt w Karkonoszach
 Sośnik – wzniesienie we Wrocławiu